Клаа́с () — фламандская фамилия и имя. Известные носители:
 Клаас, Вилли (род. 1938) — бельгийский политик.
 Клаас Хунтелаар (род. 1983) — голландский футболист.
 Клаас Герлинг (род. 1981) — немецкий диджей и музыкальный продюсер.
 Клаас, Урмас (род. 1971) — эстонский политик и государственный деятель, с 2014 года — мэр города Тарту.

См. также 
 Клаасс, Герман (1846—1914) — основатель Кёнигсбергского зоопарка.
 Claas — германская машиностроительная компания.
 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки